en France :
 le massif des Bornes, massif montagneux français des Préalpes du Nord, situé dans le département de la Haute-Savoie ;
 les Bornes, plateau formant une petite région naturelle française, située dans le département de la Haute-Savoie ;
 au Portugal :
 Bornes, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Bornes de Aguiar, paroisse civile de la municipalité de Vila Pouca de Aguiar, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 Vreia de Bornes, paroisse civile de la municipalité de Vila Pouca de Aguiar, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 la Serra de Bornes, massif montagneux de l'ancienne province du  Trás-os-Montes et Haut Douro.

Voir aussi 

  (patronyme)
Borne interactive, terminal informatique
Bornes de batterie de voiture